Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 72 dans le monde.

 Route fédérale 72 en Allemagne
 Route 72 en Ontario, Canada
 Route 72 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
  aux États-Unis
 Interstate 72 aux États-Unis
 Route principale 72 en Finlande
 Route européenne 72 en France
 Route 72 en Islande
 Route I/72 en Slovaquie
  dans certains pays